

Nederlandse personen 
 Otto Verhagen (1740-1813), schout en secretaris van Op- en Neder-Andel en van Veen en Aalburg, heemraad
 Otto Verhagen (1810-1878), wethouder van Heusden
 Otto Verhagen (1857-1929), belastingambtenaar
 Otto Verhagen (1885-1951), kunstschilder, tekenaar en belastingambtenaar
 Otto Verhagen (1919-2003), kunstschilder, tekenaar en museumdirecteur (zoon van vorige)

Zie ook 
 Verhagen (doorverwijspagina)
 Verhagen (geslacht)